Mauricio Espinosa (1972. május 6. –) uruguayi nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egyéb foglalkozása: tanár.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Uruguayi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2006-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Egyiptom a 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB Jorge Larrionda játékvezető partbírójaként foglalkoztatta.

2009-es ifjúsági labdarúgó-világbajnokság

---

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehetett a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe.

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Jorge Larrionda játékvezető állandó segítőjeként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Konföderációs Kupa 
Dél-afrikai Köztársaság rendezte a 2009-es konföderációs kupát, ahol a FIFA JB Jorge Larrionda mérkőzésvezető egyik asszisztenseként alkalmazta.

2009-es konföderációs kupa

Források 

Uruguayi labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek